Каралар е старо име на няколко селища в България и може да се отнася за:

 Горна крепост, село в община Кърджали;
 Нейково, село в община Каварна;
 Черна, село в община Хитрино;
 Черник, село в община Дулово;
 Черньово, село в община Ихтиман.

Източници 
 Коледаров, П., Н. Минчев. Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987 г. София, 1989.